Сан Хуан Баутиста Тлачичилко има више значења:

 Општина Сан Хуан Баутиста Тлачичилко (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Баутиста Тлачичилко (Сан Хуан Баутиста Тлачичилко, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику